Влади́мир Аполло́нович Олохов (21 января 1857 — 14 декабря 1920) — русский военачальник, герой Первой мировой войны, генерал от инфантерии.

Биография 
Православный. Из дворян Лифляндской губернии. Сын генерал-майора Аполлона Алексеевича Олохова (1815—1866).

Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию (1873) и Михайловское артиллерийское училище (1876), из которого был выпущен подпоручиком в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду.

Чины: поручик (1877), подпоручик гвардии (1878), поручик (1882), штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны Генерального штаба (1882), подполковник (1889), полковник (за отличие, 1893), генерал-майор (за отличие, 1903), генерал-лейтенант (за отличие, 1909), генерал от инфантерии (1915).

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, за отличие в которой имел три боевых ордена. После войны переведён подпоручиком в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду.

В 1882 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. По окончании академии состоял помощником старшего адъютанта штаба Виленского военного округа (1887—1889). Служил штаб-офицером для поручений при штабе Виленского ВО (1889), старшим адъютантом штаба Виленского ВО (1889—1891) и штаб-офицером для особых поручений при штабе Виленского ВО (1891—1893). В 1893—1896 годах состоял штаб-офицером при управлении начальника Виленской местной бригады. Был начальником штаба 2-й кавалерийской (1896—1898) и 27-й пехотной (1898—1900) дивизий.

Затем командовал 115-м пехотным Вяземским (1900—1903) и лейб-гвардии Литовским (1903—1908) полками, 2-й бригадой 3-й гвардейской пехотной дивизии (1908—1909) и 22-й пехотной дивизией (1909—1912).

30 мая 1912 был назначен начальником 1-й гвардейской пехотной дивизии, с которой вступил в Первую мировую войну.

Решения В. А. Олохова стали важнейшей предпосылкой победы под Суходолами в ходе Галицийской битвы 1914 г.

Был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием

28 декабря 1914 года был назначен командиром 23-го армейского корпуса.

1 июня 1915 года на стыке 3-й и 8-й армий была создана армейская группа под командованием Олохова. К концу июня 1915 года группа Олохова была переформирована в 13-ю армию, командующим которой стал В. Н. Горбатовский.

Вновь возглавил армейскую группу в ходе Виленской операции в августе 1915 г.

С 25 августа 1915 года — командир Гвардейского корпуса, с 8 декабря 1915 года — командир 2-го гвардейского корпуса.

С 27 мая 1916 состоял членом Александровского комитета о раненых.

В 1917 году вышел в отставку. В 1918 году добровольно вступил в РККА, где был сотрудником Главного управления архивным делом (Главархив) при Наркомпросе РСФСР до 1920 года.

Умер в 1920 году в Петрограде после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878);
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1878);
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1879);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1883);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1890);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1896);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1900);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1906);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1912);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. с мечами (1914);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 04.11.1914);
 Орден Белого Орла с мечами (ВП 19.02.1915);
 Орден Святого Александра Невского (29.04.1915);
 Георгиевское оружие (ВП 02.06.1915).

Иностранные:
 Румынский Железный крест (1878).

Семья 
Супруга — Ольга Игнатьевна Олохова (1868—1955), урождённая Маслова, автор воспоминаний, племянница металлурга Вячеслава Липина. Частично оцифрованный фонд О. И. Олоховой хранится в ЦГИА Санкт-Петербурга (фонд 2312).

В семье было шестеро детей.

Литература 
 Журнал «Разведчик» за 18 ноября 1914 г., № 1255. С 789.
 Воспоминания О. И. Олоховой. Мы служили Отечеству, 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на Хроносе 
 Биография на сайте «Русская императорская армия» 

Выпускники Второго кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Генералы от инфантерии (Российская империя)